Јаблонове могу бити:

 Јаблонове (Битча), насељено мјесто у округу Битча, Жилински крај, Словачка Република
 Јаблонове (Малацки), насељено мјесто у округу Малацки, Братиславски крај, Словачка Република